Papež Evgen je bilo ime več papežev:

 Papež Evgen I. (654–657)
 Papež Evgen II. (824–827)
 Papež Evgen III. (1145–1153)
 Papež Evgen IV. (1431–1447)